Top of the World steht für:

 Top of the World (Fahrgeschäft), ein Fahrgeschäft im Freizeit-Land Geiselwind
 ein drehbares Restaurant im Hotel Stratosphere Las Vegas
 Top of the World (Lied), ein RAP-Song von Brandy aus 1998
 Top of the World (Carpenters), ein Pop-Song der Carpenters aus 1973
 Originaltitel eines US-amerikanischen Films, siehe Showdown (Film)
 Top of the World (Tennessee), Ortschaft im Blount County, Tennessee, Vereinigte Staaten